The Informant – film del 1997 diretto da Jim McBride 
The Informant – film del 2008 diretto da Peter Andrikidis
The Informant! – film del 2009 diretto da Steven Soderbergh